Manuel de Bofarull puede hacer referencia a:
 Manuel de Bofarull y Sartorio (1816-1892), archivero e historiador español.
 Manuel de Bofarull y de Palau (1851-1929), jurista y político español.
 Manuel de Bofarull y Romañá (1887-1974), jurista y político español.